

Lieux 

 Fraize, commune française, située dans les Vosges
 Canton de Fraize
 Gare de Fraize
 Ligne Saint-Léonard - Fraize

Personnalités 

 Jampur Fraize, auteur français de bandes dessinées.
 Marc Fraize dit Monsieur Fraize, humoriste français.
Patronyme français